John King peut désigner :
 John King (1838-1872), un explorateur britannique ;
 John King (1960-), un romancier britannique ;
 John King (1963-), un présentateur de télévision américain ;
 John King, Jr. (1975-), un homme politique américain.